Rechtsgeleerdheid
 Het sociaal/politieke gelijkheidsbeginsel
 Gelijkwaardige behandeling

Rechtsfilosofie
 Gelijkheidsdenken

Filosofie
 Egalitarisme, het idee dat alle mensen gelijk zijn

Politiek
 Gelijke Onderwijskansen 

Logica
 Gelijkheid (logica), gelijkheid in termen van booleaanse algebra

Wiskunde
 Gelijkheid (wiskunde), rekenkundige invulling
 Gelijkteken, ook wel gelijkheidsteken, de betekenis van .
 Congruentie (meetkunde), meetkundige invulling van het gelijkheidsbegrip
 Gelijkheid (verzamelingenleer), gelijkheid in termen van de verzamelingenleer
 Gelijkbenige driehoek
 Gelijkbenig trapezium